Kerry Properties (嘉里建設有限公司) — один из крупнейших операторов недвижимости, базирующийся в Гонконге .

История 
Компания основана в Гонконге в 1978 году малайзийским миллиардером китайского происхождения Робертом Куоком (ему также принадлежит гонконгская гостиничная сеть Shangri-La Hotels and Resorts), в 1996 году вышла на Гонконгскую фондовую биржу.

Структура 
Kerry Properties занимается инвестированием в недвижимость Гонконга, Китая, Макао, Филиппин и Австралии, а также в инфраструктурные и гостиничные проекты в Гонконге и Китае. Основными проектами компании являются: 
 Жилые комплексы Ocean Pointe, Aigburth, Lions Rise, Island Harbourview, Park Avenue, Residence Oasis и The Cliveden в Гонконге;
 Офисные комплексы Kerry Centre и Enterprise Square в Гонконге;
 Торговый центр MegaBox в Гонконге; 
 Жилой, гостиничный и торгово-офисный комплекс Kerry Parkside в Шанхае. 

Kerry Logistics занимается транспортными услугами и складским хозяйством в Гонконге и Китае. Компания имеет долю в грузовом терминале Asia Airfreight Terminal, расположенном в Международном аэропорту Гонконга.

Примечания

Ссылки 

 Kerry Properties

Компании Гонконга
Операторы недвижимости Гонконга